Лучан Юлиан Сынмэртян (; ) — румынский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Глория» (Бистрица). Взрослую футбольную карьеру начал в 1998 году в основной команде того же клуба, однако основным игроком стал только с сезона 2000/01. Всего провел за родную команду пять сезонов, приняв участие в 88 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Панатинаикос», в состав которого присоединился летом 2003 года за 900 тысяч евро, подписав контракт на три года. Сынмертян дебютировал в чемпионате Греции 24 августа в матче против «Шкоды Ксанти» (1:0). Свой первый гол за новый клуб забил в Кубке Греции, 17 декабря в матче против ОФИ. 14 марта 2004 Сынмертян забил свой первый и единственный гол в Альфа Этника, против «Паниониоса». В своем первом сезоне в Греции Сынмертян выиграл национальный чемпионат и кубок. Однако позже у румына произошёл конфликт с новым тренером команды Альберто Малезани, после чего он не играл в любых матчах в течение двух лет, пока не разорвал контракт с «Панатинаикосом» в декабре 2006 года.

15 февраля 2007 подписал краткосрочный контракт с нидерландским «Утрехтом» с возможностью продления ещё на два года. Однако в Высший дивизионе Нидерландов из-за травм выходил на поле очень редко и 31 августа 2008 разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию.

Став свободным агентом, Сынмертян вернулся в «Быстрица». С 8 января 2009 года начал тренироваться с первой командой «Глории» (Быстрица). 25 февраля подписал контракт сроком на шесть месяцев со своей родной командой. 23 мая Лучиан сыграл свой сотый матч в Лиге I за «Глорию». В июле «Стяуа» выразила заинтересованность в плеймейкера, но споры, связанные с заработной платой в столичном клубе убедили его продлить контракт с «Глорией».

С приходом на тренерский мостик Флорина Халагяна, Синмертян получил капитанскую повязку. Однако уже 3 декабря, после конфликта с менеджером команды, Лучан разорвал свой контракт с клубом.

11 февраля Лучиан вместе со своим братом Дину подписал контракт на два с половиной года с «Васлуем». В составе нового клуба, в отличие от брата, быстро стал основным игроком команды, где и провел следующие четыре года своей карьеры.

10 февраля 2014 подписал контракт с румынским чемпионом «Стяуа», став одним из самых высокооплачиваемых игроков в этой команде, вместе с его партнером по нападению Клаудиу Кешеру. В первом же сезоне Сынмертян забил 2 гола в 12 матчах и помог столичному клубу выиграть национальный чемпионат.

Клубная статистика

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Румынии состоялся 20 ноября 2002 года в товарищеском матче против сборной Хорватии (0ː1). Включен в состав сборной на Чемпионат Европы 2016 во Франции. В настоящее время Сынмэртян за сборную принял участие в 20 матчах.

Достижения

Клубные

«Панатинаикос» 
 Чемпион Греции: 2003/04
 Обладатель Кубка Греции: 2003/04

«Васлуй» 
 Финалист Кубка Румынии: 2009/10

«Стяуа» 
 Чемпион Румынии: 2013/14, 2014/15
 Финалист Кубка Румынии: 2013/14

Индивидуальные 
 Футболист года в Румынии: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Волунтари»